Жозеф Жолинон (, 1885 — 1971), Ла-Клейет, Бургундия — 1971, Сона и Луара) — французский писатель. Лауреат Гран-При Французской академии за роман (1950).

Биография 
После окончания иезуитской коллегии, изучал право в Лилле, затем работал адвокатом в Лионе. Участник первой мировой войны. В 1914 28-летний адвокат был мобилизован и провëл в пехоте всю войну на различных фронтах. C 1925 стал заниматься стал профессионально заниматься литературным творчеством.

Творчество 

Автор первого во Франции спортивного романа «Le Jeune Athlète», который до 1914 не мог быть напечатан ни в одном из французских журналов и издательств и увидел свет лишь в 1922.

После войны Ж. Жолинон примкнул к пацифистам, сгруппировавшимся вокруг журнала «Europe». Написал о войне весьма значительный роман «Le Valet de Gloire» (русск. перев. «Служитель славы», 1923), который выдвинул его в ряды лучших молодых писателей.

Написал более полутора десятков романов, увидевших свет в период 1922—1954 годов.

В 1950 году роман Жолинона удостоен Гран При Французской Академии (Grand Prix du roman de l’Académie française).

Избранная библиография 
 1922 : Le Jeune Athlète
 1923 : Le Valet de gloire
 1924 : La Tête brûlée
 1925 : Le Meunier contre la ville
 1926 : La paroissienne
 1927 : La Foire
 1928 : Le Joueur de balle
 1930 : Les revenants dans la boutique
 1932 : Dame de Lyon
 1933 : L’Arbre sec
 1934 : Le Bât d’argent
 1935 : Mandrin par un de sa bande
 1936 : Les Coquines
 1936 : Fesse Mathieu l’anonyme
 1942 : Guérillas 1808
 1943 : Le Chat du second
 1944 : Les Malandrins du Beaujolais
 1946 : Petite Châtelaine
 1946 : Guerilla 1808
 1947 : La Belle Auberge
 1947 : Les Provinciaux, («Провинциалы» — сборник из 6 романов, Гран При Французской Академии за 1950 год) и др.

Примечания

Ссылки 
 Жолинон Жозеф

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1885 году
Умершие в 1971 году
Родившиеся в Бургундии
Умершие во Франции
Писатели Франции
Авторы исторических романов
Участники Первой мировой войны (Франция)